Landauer är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Gustav Landauer (1870–1919), tysk författare
 Samuel Landauer (1846–1937), tysk orientalist

Tyska efternamn